Къща музей „Иван Вазов“ може да се отнася за:

 Къща музей „Иван Вазов“ – музей в Берковица;
 Къща музей „Иван Вазов“ – музей в Сопот;
 Къща музей „Иван Вазов“ – музей в София.